Викино́вости () — международное информационное агентство и открытое новостное интернет-издание, ведущееся группой добровольцев. Технология и принципы написания новостных статей в Викиновостях такие же, как в других изданиях Фонда Викимедиа — некоммерческой организации, поддерживающей Викиновости. Викиновости стремятся сохранять непредвзятость и нейтральность статей. Приоритет не отдаётся новостям из какого-либо региона, Викиновости одновременно и глобальные, и локальные.

Викиновости издаются в Интернете на 33 языках и в том числе публикуют эксклюзивные репортажи и интервью. Новостные статьи распространяются по свободной лицензии Creative Commons Attribution 2.5, что делает их полностью доступными для свободного распространения и использования.

История 
В ноябре 2004 года была запущена пробная версия на английском языке. В декабре 2004 года закончилось бета-тестирование. В это же время был запущен немецкий раздел Викиновостей. С января по март 2005 года были запущены французский, испанский, шведский, болгарский, польский, португальский, румынский и украинский разделы. 1 ноября 2005 года появилась русская версия.

10 января 2009 года в Китае был заблокирован китайский раздел Викиновостей.

Статистика 
Согласно статистике Мета-вики, в Викиновостях имеется 33 языковых раздела, и первая десятка по состоянию на 31 декабря 2020 года по количеству страниц в основном пространстве выглядит так:
 Русские Викиновости — около 322 тысяч
 Сербские Викиновости — около 52 тысяч
 Французские Викиновости — около 22 тысяч
 Английские Викиновости — около 21 тысячи
 Португальские Викиновости — около 18 тысяч
 Польские Викиновости — около 15 тысяч
 Китайские Викиновости — около 14 тысяч
 Немецкие Викиновости — около 13 тысяч
 Испанские Викиновости — около 11 тысяч
 Итальянские Викиновости — около 11 тысяч

Примечания

Ссылки 

 RSS русских Викиновостей
 RSS английских Викиновостей

 Статьи
 Wikinews: свободные новости
 Создатели Wikipedia попробуют себя в журналистике
 Инструменты медиа-индустрии оказались в руках толпы
 «ВикиНовости»: никто не хочет быть репортером?

Проекты Викимедиа
Сайты, появившиеся в 2004 году
Сайты, лицензированные по Creative Commons
Интернет-СМИ
Гражданская журналистика
Информационные агентства
Сайты на украинском языке
Сайты на английском языке
Сайты на русском языке
Сайты на французском языке
Сайты на испанском языке
Сайты на итальянском языке
Сайты на польском языке
Сайты на португальском языке